Museo Marino Marini – Firenze
Museo Marino Marini – Pistoia